Pompmolen (Beervelde)
Pompmolen (Schoppem)